Карга́т (тюрк. «чёрная ягода», то есть смородина) — город (с 1965) в России, административный центр Каргатского района Новосибирской области.

Население —  чел. ().

Этимология 
Возник в XVIII веке как Каргатский форпост. Название от гидронима Каргат, этимология которого точно не установлена. По оценке И. А. Воробьёвой, возможно, происходит из тюркского коргат — «заставить защищать», то есть «река, которая защищает». Это объясняется тем обстоятельством, что в местах, где были природные укрытия, податное население скрывалось от уплаты податей.

География 
Город расположен на реке Каргат (приток Чулыма, бассейн озера Чаны), в 177 км от Новосибирска. Через Каргат проходит Транссибирская магистраль.

История 
По наиболее распространённой версии основание города датируется 1746 годом, когда на реку Каргат был перенесён гарнизон из села Убинское.

С 1890-х годов Каргат — административный центр Каргатской волости Томской губернии.

В 1898 году запущено движение по железной дороге через станцию Каргат.

В 1900 году основана станция Каргат.

В 1921—1925 годах Каргат был центром одноимённого уезда Ново-Николаевской губернии.

В мае 1925 года Сибревком объединил губернии, края и округа Западной Сибири в единый Сибирский край, волости и уезды были также ликвидированы. Вместо них окончательно появились районы краевого подчинения. Первоначально Каргат стал центром Каргатского района (бывшего Каргатского уезда). Однако уже в июле 1925 года Каргат утратил статус административного центра уезда/района и был преобразован в село, в составе Новосибирского округа Сибирского края, с 1930 года территория находилась в составе Западно-Сибирского края (образованного, в основном, в границах бывших Томской и Тобольской губерний). В 1937 территория включена в состав вновь образованной Новосибирской области.

С 1957 года Каргат получил статус «рабочего посёлка».

Вновь Каргат стал административным (районным) центром со статусом «город» осенью 1965 года во вновь сформированном Каргатском районе.

Транспорт 
В городе расположена железнодорожная станция Каргат на линии Барабинск — Новосибирск, Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Достопримечательности 
В Kаргате расположена построенная в 1912 году насосная станция, признанная памятником архитектуры регионального значения.

Население

Известные уроженцы 
  Бабаев, Николай Архипович (1924—1984) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бобенко, Геннадий Иванович (1931—2006) — русский прозаик, военный историк, действительный член (академик) Академии военно-исторических наук.
  Иванов, Владимир Николаевич (1924—1971) — ветеран и герой Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
  Кожемякин, Пётр Павлович (1917—1983) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рылов, Игорь Евдокимович (1914—1982) — советский художник-постановщик.
 LIL KAKS (2006-н.д) - рэпер, входящий в состав группы PLK. 
 PLK - музыкальный дуэт. Известная работа - Rich Russian Kids, набравшая 2 тысячи прослушиваний в VK Music.
 PALBMA LIV ( 2005-н.д) - рэпер, входящий в состав группы PLK. Известен под псевдонимами VUNDECIDED и FishmanBeats
 LV (2011-н.д) - рэпер, школьница, волейболистка. Записывает песни в жанре рэп. Известна тем, что прославилась в очень юном возрасте и получила авторитет среди именитых артистов Каргата.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт города Каргата Новосибирской области
 Официальное сообщество «ВКонтакте»
 Каргат в энциклопедии «Мой город»
 Описание герба Каргата

Каргат